Hryzajiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Grizajewka/Грицаевка) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Swatowe, siehe Hryzajiwka (Swatowe)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kobeljaky, siehe Hryzajiwka (Kobeljaky)